Dubovskij rajon  , è un toponimo che indica

Dubovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Rostov
Dubovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Volgograd